

Нова Врона — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Врона — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства